VRK – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Varkaus (Finlandia)